Als Jocs Olímpics d'Estiu de 1972 celebrats a la ciutat de Munic (en aquells moments República Federal d'Alemanya) es disputaren quatre proves de bàdminton, sent la primera vegada que aquest esport formava part del programa olímpic, si bé com a esport de demostració encara.

Les proves es disputaren el dia 4 de setembre
Participaren un total de 25 jugadors d'11 comitès nacionals diferents.

Resultats

Categoria masculina 
Individual masculí

Dobles masculins

Categoria femenina 
Individual femení

Categoria mixta 
Dobles mixts

Els resultats es refereixen al nombre de sets guanyats, no al nombre de punts obtinguts en cada joc. Per resultar vencedor s'ha de guanyar dos sets de tres possibles.

Enllaços externs 

  www.olympic.org - Cercador olímpic

Esports als Jocs Olímpics d'Estiu de 1972
Bàdminton als Jocs Olímpics